Dharampani (Pyuthan)
 Dharampani (Tanahu)